

Muziekbands
Hello (band), een Britse glamrockband

Muziekalbums
Hello! (album), een album van de Britse band Status Quo

Muzieknummers
Hello (Adele), een lied van Adele
Hello (Lionel Richie), een lied van Lionel Richie
Hello (Martin Solveig), een lied van Martin Solveig en Dragonette
Hello (Sita), een lied van Sita

Andere media
Hello! (tijdschrift), een Brits tijdschrift